

Каргалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Актобинська міська адміністрація, Актюбинська область
 Каргалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Алматинська область
 Каргалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Отирарський район, Туркестанська область
 Каргалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Чиїлійський район, Кизилординська область

Див. також 
 Каргали
 Каргалинський район